Waking the Fallen — другий студійний альбом американської групи Avenged Sevenfold, який був випущений 26 серпня 2003 року.

Композиції 
 Waking the Fallen — 1:42
 Unholy Confessions — 4:43
 Chapter Four — 5:42
 Remenissions — 6:06
 Desecrate Through Reverence — 5:38
 Eternal Rest — 5:12
 Second Heartbeat — 7:01
 Radiant Eclipse — 6:09
 I Won't See You Tonight (Part 1) — 9:00
 I Won't See You Tonight (Part 2) — 4:44
 Clairvoyant Disease — 5:00
 And All Things Will End — 7:40

Джерела 
 Waking the Fallen  allmusic
 Waking the Fallen  last.fm

Альбоми Avenged Sevenfold
Музичні альбоми 2003